Северное муниципальное образование

Внутригородская территория города федерального значения 

 муниципальное образование Северное — до 2012 название внутригородского муниципального образования в границах Северного района Москвы, муниципальный округ Северный с 2012.

Сельское поселение 

 Северное сельское поселение — Баунтовский эвенкийский район Бурятии.
 Северное сельское муниципальное образование — Лаганский район Калмыкии.
 Северное сельское поселение — Юрьянский район Кировской области.
 Северное сельское поселение — Сусанинский район Костромской области.
 Северное сельское поселение — Павловский район Краснодарского края.
 Северный сельсовет — Каргапольский район Курганской области (1991—2018).
 Северное сельское поселение — Северный район Новосибирской области.
 Северное сельское поселение — сельское поселение, Зимовниковский район Ростовской области.
 Северное сельское поселение — Александровский район Томской области.
 Северное сельское поселение — Шегарский район Томской области.
 муниципальное образование Северное — Чернский район Тульской области.
 Северное — сельское поселение, Сарапульский район, Удмуртия.
 Северное муниципальное образование — сельское поселение в Хвалынском районе Саратовской области.